Кишпешт:
 Кишпешт — район Будапешта.
 «Кишпешт» — футбольный клуб.

См. также 
 Кёбанья-Кишпешт